Fritz Klein puede referirse a:

 Fritz Klein (activista LGBT) (1932-2006), psiquiatra austríaco-estadounidense y activista bisexual; 
 Fritz Klein (Nazi) (1888-1945), médico alemán y oficial de la SS nazi.